Der Davis Cup 1983 war die 72. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Das zwischen dem 26. bis 28. Dezember ausgetragene Finale in Melbourne gewann Gastgeber Australien gegen Schweden mit 3:2. Australien gewann damit seinen insgesamt 25. Titel im Davis Cup. Für Schweden war es das zweite Finale seit dem Titelgewinn 1975.

Teilnehmer

Weltgruppe 
In der Weltgruppe spielten 16 Mannschaften, welche sich aus den 8 besten Teams des Vorjahres und den Gewinnern der letztjährigen Relegation zusammensetzten. Für Indonesien und Irland war es die erste Teilnahme in der Weltgruppe.

Das Turnier

Weltgruppe

Finale

Relegation 
Die Relegationsspiele zur Weltgruppe wurden vom 30. September bis 2. Oktober ausgetragen. Die Sieger spielten in der Saison 1984 wieder in der Weltgruppe, die Verlierer stiegen in die Kontinentalzonen ab.

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1983
Tennisturnier 1983